Demetriade – nobildonna romana del V secolo
Demetriade – antica città costiera della Tessaglia
Demetriade – una delle tribù dell'antica Atene